Дубровський Віктор Григорович (1876-?) — український лексикограф
 Дубровський Володимир Васильович (художник) (1923) — український художник 
 Дубровський Володимир Васильович (науковець) (1931—2018) — український науковець
 Дубровський Едгар Борисович (1932—2016) — радянський і російський письменник і сценарист
 Дубровський Едгар Олександрович (1937) — радянський і російський сценарист, кінодраматург
 Дубровський Олександр Митрофанович (1899-?) — російський сценарист, кінорежисер
 Дубровський Михайло Левович (1940) — науковий керівник Науково-дослідного Центру козацтва імені гетьмана Мазепи
 Дубровський Іоан Георгійович (1876-1959) — священик протоієрей, настоятель церкви в Глухівцях

Дубровський — селище, Алейський район, Алтайський край
 Дубровський — присілок, Кіясовський район, Удмуртія
 Дубровський — селище, Ленінський міський округ, Московська область

 «Дубровський» — роман О. С. Пушкіна.

 «Дубровський» — радянська кінодрама 1936 року.
 «Дубровський» — білоруський радянський художній фільм 1988 року.